Peraza de las Casas ist der Familienname folgender Personen:

 Guillén Peraza de las Casas († 1447), Mitherrscher über die Kanarischen Inseln
 Inés Peraza de las Casas (1424–1503), Herrscherin über die kanarischen Inseln